Села:

Україна 
 Вишнів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Вишнів — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Вишнів — Івано-Франківська область, Рогатинський район

Польща 
 Вишнів — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у  Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Мірче.

Див. також 
 Вишневе